Bostan steht für:
 eine alternative Schreibweise für Bustan, persischer Obst- oder Nutzgarten
 altes Flächenmaß in Armenien, siehe San (Einheit)
 Bostan (Mori), Gemeinde im Kasachischen Autonomen Kreis Mori (Changji), Xinjiang, Volksrepublik China
 Bostan (Iran), Kleinstadt in der iranischen Provinz Chuzestan
 Bostan (Kosovo), Ort bei Novo Brdo im Kosovo, Amtssitz der Gemeinde Novo Brdo
 Bostan (Pakistan), eine Stadt im Norden von Belutschistan (Pakistan)

Bostan ist der Familienname folgender Personen:
 Ayzit Bostan (* 1968), türkische Modedesignerin
 Elisabeta Bostan (* 1931), rumänische Filmregisseurin
 Ion Bostan (1914–1992), rumänischer Dokumentarfilmregisseur